Сиденье — предмет, предназначенный для сидения.

Разновидности 

Реально существующие
 Детское автосиденье
 Откидное сиденье
 Сиденье унитаза

Вымышленные
 Гибельное сиденье

Сидение 
 Сидение — положение тела, поза отдыха.
 Сидение — устаревшее слово из военного дела, означающее оборону какого-либо крупного объекта (например, города или крепости), находясь на его территории длительное время; сопротивление осаде. Например, Азовское сидение, Баязетское сидение, Соловецкое сидение. Также могло употребляться в значении «стояние лагерем чрезмерно длительное время», например, Галлиполийское сидение.
 Сидение — устаревшее слово, означающее нахождение в заключении. Например, Быховское сидение, Бердичевское сидение.
 Вологодское сидение дипкорпуса — переезд практически всех дипломатических представительств других государств в России из Петрограда в Вологду в 1918 году.